Odbojkaški klub "Olimpik" (OK "Olimpik"; "Olimpik" Zagreb; "Olimpik") je ženski odbojkaški klub iz Zagreba, Republika Hrvatska.   
U sezoni 2021./22. "Olimpik" se natječe u "Prvoj hrvatskoj ženskoj odbojkaškoj ligi", ligi drugog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene.

O klubu 
OK "Olimpik" je osnovan 2006. godine. Nakon duljeg natjecanja u nižim ligama seniorke kluba su u sezoni 2014./15. bile članice 1. B hrvatske lige - Sjver. U sezoni 2016./17. su bile članice Prve lige (drugoligaško natjecanje= te su sudjelovale u doigravanju Superlige, najvišeg ranga hrvatskog prvenstva za žene. U Superligi su se natjecale do msezone 2020./21., a od sezone 2021./22. u Prvoj ligi.  Rezervna ekipa seniorki se od sezone 2016./17. natječe u 1. B hrvatskoj ligi - Sjever (odnosno Centar). Također u seniorskim natjecanjim adjeluju treža i četvrta ekipa, te ekipe u natjecanjima mlađih kategorija.  
Olimpik se odlikuje velikim brojem članova, te je jedan od europskih najmasivnijih europskih klubova.

Uspjesi  
 Superliga  
 poluzavršnica / 3. mjesto: 2018./19.

 1. HOL 
 drugoplasirane: 2016./17. 

 2. HOL - sjever 
 drugoplasirane: 2019./20.  

 3. MŽOL Centar / 3. nacionalna liga Centar 
 prvakinje: 2013./14. (Zapad) 
 drugoplasirane: 2015./16.  

 
 - rezervna (druga) ekipa  
 - treća ekipa

Pregled plasmana po sezonama 

 Rezervna ekipa 

 Treća ekipa

Poznate igračice

Poznati treneri

Povezani članci

Vanjske poveznice 
 olimpik.hr 
 OK Olimpik, facebook stranica 
 natjecanja.hos-cvf.hr, OK OLIMPIK 
 superliga.hr, OK OLIMPIK 
 orsjever.info, Odbojkaški klub Olimpik 
 zos.hr, OK OLIMPIK 
 sportilus.com, ODBOJKAŠKI KLUB OLIMPIK

Izvori  
 
 zagrebonline.hr, Odbojka u srcu: “Mali” OK Olimpik suvereno prema vrhu, objavljeno 18. veljače 2015., pristupljeno 28. veljače 2022. 
 hzsn.hr, Olimpik doveo od Pete lige do najmasovnijeg kluba Europe, objavljeno 26. svibnja 2017., pristupljeno 28. veljače 2022. 
 poslovna.hr, ODBOJKAŠKI KLUB OLIMPIK 
 bisnode.hr, ODBOJKAŠKI KLUB OLIMPIK 
 fininfo.hr, OK OLIMPIK 
  

 
Hrvatski ženski odbojkaški klubovi
Športski klubovi u Gradu Zagrebu